Цэнь Цань или Цэнь Шэнь (; 715—770) — китайский поэт времен династии Тан. Известен также под именем Цэнь Цзячжоу (). Его произведения входят в антологию Триста танских поэм.

Биография 
Родился в семье чиновника в округе Наньян (современная провинция Хэнань), но позднее переехал в Цзянлин (современная провинция Хубэй). Его прадед , двоюродный дед  и дядя  были канцлерами. Его отец Цэнь Чжи был правителем Цзинчжоу. Отец умер, когда Цэню было 10 лет. Финансовое положении семьи резку ухудшилось. Цэнь стал усиленно учится, читая много классической и исторической литературы. В возрасте 20 лет переехал в Чанъань, где в 744 году сдал экзамены на цзиньши. Через семь лет Цэнь встретился с Гао Ши и Ду Фу. Трое стали хорошими друзьями. Цэнь был в дружеских отношениях и с Ли Бо, который даже сочинил стихотворение «Несите вино!», где упоминается Цэнь..

Цэнь Цань жил во времена Мятежа Ань Лушаня со всеми его трудностями, гражданской войной и политической нестабильностью. В это время он занимал несколько должностей на далеких Центрально-Азиатских границах Танской империи. Будучи лоялистом, он затем занимал несколько должностей в провинциях, вплоть до своего ухода на пенсию в 768. Умер в 770 в Чанъани.

Творчество 
Ранняя поэзия Цэня, в основном, пейзажная. Поздние стихотворения отражают трудности жизни на далеких границах с их тяжелым климатом и постоянными сражениями. Наследие поэта составляет 403 стихотворения. В стихах Цэня почти этнографическая точность соседствует с любовью к необычному, особенно в явлениях природы.

Литература 
 Поэзия эпохи Тан. — М.: Художественная литература, 1987. — Стр. 235—238.
 The Penguin Book of Chinese Verse. Ed. by A. R. Davis. — Penguin Books, Baltimore, 1970.
 Wu, John C. H. The Four Seasons of Tang Poetry. — Charles E.Tuttle, Rutland, 1972. ISBN 978-0-8048-0197-3

Примечания 

Китайские поэты